Kalle Ekelund, född 25 juli 1990 i Nybro, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Vålerengens IF i norska Fjordkraftligaen. Ekelunds moderklubb är Nybro Vikings IF med vilka han spelade som junior och även två säsonger i Hockeyallsvenskan. Säsongen 2008/09 gjorde han dessutom fyra juniorlandskamper innan han flyttade till Kanada och spelade två säsonger i Ontario Hockey League. När han kom tillbaka till Sverige fick han kontrakt med Mora IK i Hockeyallsvenskan och spelade med dem i två säsongen innan han gick över till Karlskrona HK i samma liga. säsongen 2014/15 var han med och spelade upp dem till SHL, men han fick inte följa med laget till högsta serien. Istället forstte han i Hockeyallsvenskan med IF Björklöven. Säsongen 2016/17 flyttade Ekelund till Norge och spelade med Sparta Sarpsborg. Sedan dess har han forsatt spela i den norska Fjordkraftligaen och sedan 2018/19 med Vålerengens IF.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1990
Levande personer
Män
Personer från Nybro kommun
Spelare i IF Björklöven
Spelare i Karlskrona HK
Spelare i London Knights
Spelare i Mora IK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Peterborough Petes
Spelare i Sparta Warriors
Spelare i Vålerenga Ishockey
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare